

Населені пункти та їхні частини
 Пйонткова — село в гміні Хелмець Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Пйонткова — село в гміні Блажова Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 П'яткова (Пйонткова) — село в гміні Дубецько Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства

 Пйонткова — частина міста Новий Сонч в Малопольському воєводстві
 Пйонткова — частина села Любень у гміні Любень Мисьленицького повіту Малопольського воєводства

Примітки